Страделла ():

 Страделла — город в Италии.
 Алессандро Страделла — итальянский композитор XVII века.